El sobrenombre Canito puede hacer referencia a:
José Enrique Cano Leal (1959-1980), compositor, batería y cantante español;
José Cano López (1956-2000), futbolista español; o a
Francisco Cano Lorenza (1912-2016), reportero gráfico español.